Dawn of the Dead (1978), een horrorfilm uit 1978
Dawn of the Dead (2004), de remake van deze film uit 2004